Saint-Brès (Gard) – comune francese
 Saint-Brès (Gers) – comune francese
 Saint-Brès (Hérault) – comune francese